In urbanistica, per quartiere si intende un settore o una sezione che, in un insediamento umano, si identifica e distingue dalle altre entità urbane per particolari caratteristiche quali: posizione topografica o geografica, funzionalità (quartiere degli affari), storia e, in certi casi, per la maggioranza etnica che vi risiede (ghetto).

Descrizione 

Un quartiere può essere amministrativamente delimitato e i suoi confini ufficialmente designati; è possibile che abbia una propria struttura amministrativa (subordinata a quella della città, del paese o di un'altra area urbana). Questo tipo di suddivisione è particolarmente comune in paesi come: Italia (quartiere), Francia (quartier), Romania (cartier), Georgia (კვარტალი, k'vart'ali), Bulgaria (квартал, kvartal), Serbia (четврт, četvrt), Croazia (četvrt). Il termine, oltre a quelli precedentemente citati, può indicare anche altri tipi di suddivisone specifiche quali: il borough (), nei paesi anglofoni; il barrio, in Spagna e nell'America Latina ispanofona; il bairro, in Portogallo e Brasile; la dzielnica, in Polonia; lo stadtteil, in Germania; il sangkat (), in Cambogia.

Note

Bibliografia

Altri progetti 

Quartieri
Urbanistica